Шендеровка — населённые пункты на Украине.

 Шендеровка (Липовецкий район) — село в Винницкой области.
 Шендеровка (Черневецкий район) — село в Винницкой области.
 Шендеровка (Черкасская область) — село в Черкасской области.